Natalya Ivanova (athlétisme) (1981-), athlète russe
Natalia Ivanova (football) (1979-), footballeuse kazakhe
Natalia Ivanova (lutte) (1969-), lutteuse russe et tadjike
Natalia Ivanova (taekwondo) (1971-), taekwondoïste russe